Komoé eller Comoé kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Province de la Comoé, provins, Cascades, 
 Komoé (vattendrag),

Elfenbenskusten 

 Komoé (vattendrag), 
 Comoé (distrikt), 
 Komoé nationalpark, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar